Härnösand (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Härnösand (stad), de hoofdstad van deze gemeente.